Георге Ионеску-Джион (Ионеску-Джон; ):
 Георге Ионеску-Джион (1857—1904) — румынский историк.
 Георге Ионеску-Джион (1922—1980) — румынский актёр.